Bastian Oczipka (Bergisch Gladbach, 12 de janeiro de 1989) é um futebolista profissional alemão que joga como Lateral-esquerdo. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Bastian começou a carreira no Bayer Leverkusen em 2004, sendo promovido para o time profissional quatro anos depois. Depois, jogou no Hansa Rostock e no St. Pauli por empréstimo. Em 2011, voltou para o Bayer Leverkusen, porém não se firmou. Um ano depois, foi vendido ao Eintracht Frankfurt por 500 mil euros.

Ligações externas 
Perfil no oGol

Naturais de Bergisch Gladbach
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Hansa Rostock
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do FC Schalke 04